Alcmena teve dois filhos, Hércules, filho de Zeus, e Íficles, filho de seu marido Anfitrião. Quando Hércules tinha oito meses de idade, Hera (ou o pai, Anfitrião, segundo Ferécides de Leros) colocou duas serpentes em seu berço, para matá-lo, mas Hércules as destruiu, estrangulando uma em cada mão. Segundo Ferécides, Anfitrião fez isto para saber qual era seu filho, pois Íficles fugiu e Hércules ficou firme. 

Hércules aprendeu a guiar um carro com Anfitrião, a lutar com Autólico, a atirar com o arco com Eurito, a duelar com Castor, e a tocar a lira com Lino, irmão de Orfeu.

Infância_de_Hércules